Bryan kan som auktorsförkortning betyda:

 William Alanson Bryan
 Mary Katherine Bryan

Robotskapade auktorsförkortningar